Worobjow (, weibliche Form Worobjowa; alternative Schreibweisen Worobjew, Vorobiev, Vorobieff, Vorobyov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Andrejewna Worobjowa (* 1989), russische Sängerin
 Alexei Wladimirowitsch Worobjow (* 1988), russischer Sänger und Schauspieler
 Andrei Jurjewitsch Worobjow (* 1970), russischer Politiker
 Anton Gennadjewitsch Worobjow (* 1990), russischer Straßenradrennfahrer
 Arkadi Nikititsch Worobjow (1924–2012), sowjetischer Gewichtheber

 Emilija Iwanowna Worobjowa (1934–2016), sowjetische Zoologin und Paläontologin

 Irina Nikolajewna Worobjowa (1958–2022), sowjetische Eiskunstläuferin
 Julija Walerjewna Worobjowa (* 1974), russisch-aserbaidschanische Eiskunstläuferin
 Juri Anatoljewitsch Worobjow (* 1961), sowjetischer Ringer
 Konstantin Worobjow (* 1930), sowjetischer Marathonläufer
 Konstantin Dmitrijewitsch Worobjow (1919–1975), russischer Schriftsteller
 Ljudmila Georgijewna Worobjowa (* 1964), russische Diplomatin
 Marija Bronislawowna Worobjowa-Stebelskaja (1892–1984), kubistische Malerin russischer Herkunft
 Maxim Nikiforowitsch Worobjow (1787–1855), russischer Maler
 Natalja Witaljewna Worobjowa (* 1991), russische Ringerin

 Olga Walerjewna Worobjowa (* 1990), russische Tischtennisspielerin
 Pawel Sergejewitsch Worobjow (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Iljitsch Worobjow (* 1949), russischer Eishockeytrainer
 Wiktorija Andrejewna Worobjowa (* 1994), russische Badmintonspielerin
 Wladimir Anatoljewitsch Worobjow (* 1972), russischer Eishockeyspieler